San Sabino ima više značenja:
 San Sabino, Ancona
 San Sabino, Perugia